Гран-при Австрии 1983 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл на трассе Остеррайхринг в Австрии. Соревнования состоялись 14 августа 1983 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии